Langenrain steht für:

 Langenrain (Allensbach), Ortsteil der Gemeinde Allensbach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Langenrain, Insel im Bodensee, siehe Triboldingerbohl
 Schloss Langenrain